Кроковский — фамилия; имеет женскую форму Кроковская
 Кроковский (?—1718) — епископ, митрополит Киевской епархии Русской православной церкви, автор латинских богословских и философских курсов.
 Кроковский — польский дворянский герб.